Die Virginia Slims of Kansas 1986 waren ein Tennis­turnier der Damen in Wichita, Kansas. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1986 und fand vom 20. bis 26. Januar 1986 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1986
Tennisturnier in Wichita (Kansas)